9 steht für:
 die Zahl Neun
 9, das Jahr 9 nach Christus
 9 v. Chr., das Jahr 9 vor Christus
 9 (Kurzfilm), US-amerikanischer computeranimierter Kurzfilm (2005)

#9 steht für:
 #9, US-amerikanischer Computeranimationsfilm (2009), siehe 9 (Film)

Siehe auch:
 Neun (Begriffsklärung)
 IX (Begriffsklärung)
 Typ 9 (Begriffsklärung)
 Nine (Begriffsklärung)